

Astronomia 
 22 Calliope – Asteroide scoperto nel 1852

Etologia 
 Calliope – Nome comune di un uccello

Forze armate 
 T34 Calliope – lanciarazzi multiplo dell'esercito americano di epoca Seconda guerra mondiale
 Calliope – torpediniera della Regia Marina italiana

Geografia 
 Calliope – città dell'antica Parthia
 Calliope – ex -Contea nel Queensland (Australia)
 Calliope – città del Queensland (Australia)
 Calliope – fiume del Queensland (Australia)

Mitologia 
 Calliope – musa della mitologia greca e romana

Musica 
 Calliope – strumento musicale
 Calliope – gruppo musicale italiano
 Calliope (Pace alla luce del sole) – singolo di Dolcenera del 2022

Altro 
 Calliope – nome proprio di persona italiano femminile
 Calliope – dipinto di Cosmè Tura